The Man in Black  – romanzo western di Marvin H. Albert del 1965
 The Man in Black  – balletto di James Kudelka
 The Man in Black  – programma radiofonico della BBC Radio 4 Extra
 The Man in Black  – soprannome del cantautore statunitense Johnny Cash
 The Man in Black  – soprannome del pilota automobilistico statunitense Dale Earnhardt
 The Man in Black  – soprannome dell'attore britannico Valentine Dyall

Film
The Man in Black – cortometraggio del 1914 diretto da Edward LeSaint
The Man in Black – cortometraggio del 1916 (titolo inglese) prodotto dalla Société des Etablissements L. Gaumont
The Man in Black – cortometraggio del 2015 diretto da Matt Weinglass

Pagine correlate 
 Man in Black
 Men in Black
 Uomo in nero
 Uomini in nero